

Toponymes
Matamoros est une ville au nord de l'État mexicain du Tamaulipas.
Matamoros (Coahuila) est une ville de l'État mexicain de Coahuila.
Landa de Matamoros est une ville de l'État mexicain de Querétaro.
Izúcar de Matamoros est une ville de l'État mexicain de Puebla. 
Aéroport Général Mariano Matamoros, the international airport of Cuernavaca, Morelos (Mexico).

Patronyme
 Carlos Matamoros Franco (1966- ), joueur d'échecs équatorien.
 Mariano Matamoros y Guridi (1770 – 1814) prêtre mexicain et combattant lors de la Guerre d'indépendance du Mexique.
 Miguel Matamoros musicien, compositeur, et chanteur cubain.

Musique
 Le Trio Matamoros groupe de musique cubain.

Voir aussi .